

Sigle 
 Information and Communication Technology – convergenza di telefonia, informatica e sistemi informativi nella telematica, per nuovi modi di trasmettere l'informazione
 International Computer Chess Tournament, torneo di scacchi per motori scacchistici

Codici 
 ICT – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Mid-Continent di Wichita (Stati Uniti d'America)
 ICT – codice vettore ICAO di Intercontinental de Aviación